Эллинген:

 Эллинген — коммуна в Германии.
 Эллинген — город в Германии.